Ко́кни ( ) — один из самых известных типов лондонского просторечия, назван по пренебрежительно-насмешливому прозвищу уроженцев Лондона из средних и низших слоёв населения.

В соответствии с поверьем, истинный кокни — это житель Лондона, родившийся в пределах слышимости звона колоколов церкви Сент-Мэри-ле-Боу (звон их слышен на расстоянии не больше пяти миль от церкви). Для диалекта кокни характерно особое произношение, неправильность речи, а также рифмованный сленг. Некоторые англоязычные актёры для комического эффекта используют в своей речи фальшивый акцент, похожий на кокни, который довольно часто называют «мокни» (от  «насмехаться»).

Типичные особенности произношения 

Типичные особенности произношения:
 Пропуск звука . Например, «not ’alf» вместо «not half».
 Использование «ain’t» вместо «isn’t» или «am not».
 Произношение звука  как  (например, «faas’nd» вместо «thousand») и  как  (например, «bover» вместо «bother»).
 Использование гортанной смычки  вместо  между гласными или сонантами (если второй из них не ударный): bottle = .
 Использование вместо  губно-зубного , на слух напоминающего  («Weally» вместо «really»).
 Окончание -er произносится как [ə] или [ɐ] (в стандартном британском произношение окончания как [ə(ɹ)], в американском — ).
  (произношение «тёмного» l как гласного): Millwall как  «миоўо̄».
 Пропуск звука  на конце слова, пример:  вместо . Обычно пропускаются альвеолярные взрывные согласные  и : dad’s gonna произносится как  (вместо ), turn left как  (вместо ).
 Возможное использование дифтонга [] вместо монофтонга [] в конце слов. Пример: busy = [].

Превращения дифтонгов:
  → :  «beet»;
  → :  «bait»;
  →  или :  «bite»;
  → :  «choice»;
  →  или монофтонг , возможно, с небольшим округлением губ,  или :  «boot»;
  → этот дифтонг типично начинается в районе Лондонского , . Конечной точкой может быть , но чаще встречается . Таким образом, наиболее частыми вариантами являются  и , варианты  и  также возможны. Наиболее просторечный вариант приближается к . Есть также вариант, который используется только женщинами, а именно . В дополнение, существуют произношения , как в «no, nah» и , которое используется в малоизвестных вариантах кокни. Пример:  «coat»;
  и  → ;
  →  ~ ;
  → ,  или ; например, «down» произносится как  вместо .
  и  могут произноситься как монофтонги  и  ~ ;
  могут реализовываться как трифтонги .

Пример:  означает forty thousand thrushes flew over Thornton Heath.

Рифмованный сленг 
В кокни используется рифмованный сленг. Например, «feet» (ноги) — «plates of meat» (тарелки с мясом), вместо «head» (голова) — «loaf of bread» (ломоть хлеба); иногда такие словосочетания сокращаются, образуя новое слово: «loaf» вместо «loaf of bread».

Другие примеры рифмования в кокни:
 «Bees and honey» (пчёлы и мёд) — «money» (деньги);
 «Bottle and stopper» (бутылка и пробка) — «copper» (полицейский);
 «Cut and carried» (вырезан и перенесён) — «married» (замужем или женат);
 «Day’s a-dawning» (дневной рассвет) — «morning» (утро);
 «Early hours» (ранние часы) — «flowers» (цветы);
 «Fisherman’s daughter» (дочь рыбака) — «water» (вода);
 «Light and dark» (светлый и тёмный) — «park» (парк);
 «Loop the loop» (делать мёртвую петлю) — «soup» (суп);
 «Lump of ice» (глыба льда) — «advice» (совет);
 «On the floor» (на полу) — «poor» (бедняк);
 «Satin and silk» (атла́с и шёлк) — «milk» (молоко);
 «True till death» (верный до смерти) — «breath» (дыхание);
 «Weep and wail» (плакать и рыдать) — «a tale» (рассказ);
 «Yet to be» (ещё предстоит) — «free» (свободный);
 «Raspberry tart» (малиновый пирог) — «fart» (метеоризм).

В свою очередь данные рифмы являются сокращениями из местных пословиц:
«Satin and silk, blood with milk» — о девушке;
«True till death, till the end of my breath» — детская клятва;
«Earn my money for bread and honey» — зарабатывать на хлеб с маслом/икрой;
«Trouble and strife - husband and wife» — милые бранятся только тешатся / муж и жена — одна сатана;
«After many years boobs are like donkey ears» — с возрастом груди все больше походят на ослиные уши.

Кокни в кинематографе 

В фильме Моя прекрасная леди 1964 года главная героиня Элиза Дулиттл (Одри Хепбёрн) говорит с акцентом кокни.

В фильме Король вечеринок 2: Восхождение Таджа Сэдди (Холли Дэвидсон) говорит на кокни. В фильме «Хулиганы Зелёной улицы» также упоминается кокни.

Другие примечательные фильмы с присутствием говорящих на кокни:
 Элфи (1966);
 Заводной апельсин (1971).

В британском сериале Выбирайте выражения ярчайшим представителем является Сид, сторож школы.

Также в современных сериалах Вызовите акушерку и Острые козырьки герои разговаривают на кокни.

См. также 
 Эстуарный английский
 Языки Великобритании

Примечания

Литература 
 
 
 
 Ladefoged, Peter;  (1996). The Sounds of the World’s Languages. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19814-8.

Ссылки 
 Онлайн-переводчик (Cockney Rhyming Slang Translator)
 Аудио-пример акцента
 Luke’s ENGLISH Podcast — Аудио-пример (рассказ) на кокни и подробный его разбор на стандартном английском

Диалекты английского языка
Культура Лондона
Языки Великобритании